Вера Северьяновна Байгушева (род. 11 сентября 1928, Новочеркасск; Янькова в 1954—1962) — советский и российский учёный-палеонтолог (палеозоолог), специалист по крупным позднекайнозойским млекопитающим юга Восточной Европы, участник многих экспедиций, раскопок и международных научных конференций, кандидат геолого-минералогических наук.

Биография 
Родилась 11 сентября 1928 года в городе Новочеркасске. Воспитывалась в доме деда Инькова Авдея Тимофеевича.

В 1938 году переехала с матерью в Ростов-на-Дону. Во время двух оккупаций находилась в этом городе. В 1946 году окончила десятилетку и поступила в Ростовский государственный университет на биолого-почвенный факультет. Училась успешно на кафедре ботаники. Одновременно посещала в течение одного года музыкальную школу по пению, а в 1947 г. прошла по конкурсу в Ростовское музыкальное училище, которое окончила в 1952 году с отличием. Ещё, учась в музыкальном училище, была приглашена в оркестр Г. М. Балаева, который выступал в кинотеатре «Спартак».

По окончании учёбы в Ростовском государственном университете, была оставлена в Ростове на самоопределении. В январе 1952 года зачислена штатным лектором в Ростовское городское лекционное бюро. Читала лекции естественно-научного направления. В апреле этого же года была направлена в Москву с целью повышения квалификации на два месяца. В 1954 году была освобождена от работы ввиду ликвидации должности. Лекционная деятельность, связанная с различными аудиториями, помогла выработать умение доносить научные знания доступным языком и свободно общаться с разными слоями населения. В дальнейшем, лекционная работа продолжалась как в музее, в РГУ, так и в обществе «Знание».

Поиски работы по биологической специальности закончились только 24 июня 1955 г., когда она была принята в Отдел природы Ростовского музея краеведения в качестве научного сотрудника. В то время директором музея был К. А. Величко, под руководством которого коллектив восстановил музей из руин. Деятельность по поискам наглядных пособий и экспонатов для экспозиции оказались, несмотря на маленькую зарплату, очень интересной. На строительство разрушенного войной Ростова требовалось много строительного материала. Для добычи песка стали усиленно разрабатывать песчаный карьер у пос. Ливенцовка (поселение, основанное братьями Ливенцовыми). Там, в отложениях древней реки нередко находили крупные кости животных. Учёному биологу-ботанику нужно было осваивать палеонтологию. Дипломная работа была связана с грибами-вредителями деревьев на кордоне Умпырь Кавказского заповедника. Новые объекты изучения стали хорошими экспонатами музея. Службе не помешало и рождение сына Янькова Олега в апреле 1956 г. и атрофия ног после родов. Справившись с нездоровьем, активно стала собирать остатки животных позднего плиоцена (ныне — ранний плейстоцен, возраст около 2,5 млн л.н.). Первое сообщение о коллекции ископаемых животных из Ливенцовского карьера появилось в 1959 г. К этому времени серийные находки заинтересовали сотрудников Палеонтологического, Геологического институтов Москвы и Зоологического института в Ленинграде: И. А. Дуброво, В. И. Громову, Е. И. Беляеву, К. К. Флёрова, В. И. Громова, Л. И. Алексееву, Н. К. Верещагина, В. Е. Гарутта, Э. А. Вангенгейм. Они постоянно помогали в изучении и, в свою очередь, получали для исследования новые материалы с берегов Дона и Приазовья. Поддерживались связи с коллегами из Киева (Е. Л. Короткевич) и Тбилиси (А. К. Векуа), которые предоставляли свои материалы для сравнения. В понимании геологии региона и поиска новых местонахождений (в частности, Порт-Катон) помогали И. А. Дуброво с супругом М. Н. Алексеевым, которые несколько раз приезжали на раскопки в Приазовье.

Сборы не ограничивались одним Ливенцовским карьером. В 1954 г. помогала Азовскому краеведческому музею раскапывать скелет трогонтериевого слона возле пос. Кагальник (Азовский район, Ростовская обл.). Проводились сборы костей у с. Порт-Катон. К ней стекались данные о находках остатков животных во время строительных работ в районе гг. Шахты, Таганрог, пос. Хапры, из абразионных берегов ст. Морская, Мержаново, Мокрый Чалтырь, ст. Вёшенской и др.

В 1968 году поступила в заочную аспирантуру кафедры геологии РГУ под руководством Е. Н. Семихатовой (РГУ) и В. Е. Гарутта (ЗИН АН СССР).

В апреле 1968 года защитила кандидатскую диссертацию по фауне млекопитающих Ливенцовки и Порт-Катона. В ноябре 1968 г. была присуждена степень кандидата геолого-минералогических наук.

Интерес к находкам в Ростовской области проявился в постоянной переписке с известным учёным Италии — Аугусто Аццароли, с которым познакомилась на Международном коллоквиуме по геологии и фауне нижнего и среднего плейстоцена Европы в 1969 г. в Молдавии и Одессе, показав фото ископаемого оленя. Он опубликовал ряд данных из Ливенцовки в итальянских изданиях. Остатки ископаемых лошадей были обработаны В. Айзенманн (Франция), А. Форстен (Финляндия), для чего они приезжали и работали в фондах РОМК.

Для поддержания материального положения семьи с 1959 года в свободное время работала штатной певицей в ряде ведущих эстрадных оркестров под руководством Ю. Ледковского и Г. М. Балаева, выступавших вечерами в кинотеатрах «Буревестник» и «Россия».

С 1964 года сосредоточила свои усилия на палеонтологической работе, получала от него постоянную геологическую осведомлённость, участвовала во Всесоюзных конференциях, геологических экскурсиях, и была переведена в музее на должность заведующего отделом природы.

В октябре 1970 года, при содействии тогдашнего ректора РГУ Ю. А. Жданова, была приглашена в качестве ассистента (териолога) на кафедру зоологии биолого-почвенного факультета РГУ, которой тогда руководил доцент Н. С. Олейников. Наряду с освоением предметов преподавания зоологии позвоночных, читала спецкурс палеонтологи позвоночных для студентов кафедры зоологии и два года для студентов-геологов. 30.10.1974 г. избрана по конкурсу в должности старшего преподавателя кафедры зоологии. В 1980 г. (30 июня) — и. о. доцента. Решением Высшей аттестационной комиссии от 24 февраля 1982 г. было присуждено учёное звание доцента по кафедре зоологии. Пять лет была нештатным заместителем декана биофака по вечернему и заочному обучению, что значительно отвлекало от палеонтологической деятельности.

Продолжались сборы ископаемых находок в Ливенцовском карьере и других местонахождениях. К ним привлекались студенты, которые на основании их, а также археозоологических сборов стали защищать курсовые и дипломные работы. Постоянного места хранения находок в университете руководством РГУ не было предоставлено. Много материала повреждалось при многочисленных перевозках из одного хранилища в другое. Но, несмотря на это, за несколько десятков лет накопился солидный палеонтологический материал, который в дальнейшем был передан в Азовский музей-заповедник.

За время работы на кафедре удалось заразить палеонтологией нескольких студентов. Первыми учениками стали Володя Литвиненко и Ирина Гордюшина (Форонова). Первый из них изучал находки ископаемых животных из местонахождения возле ст. Вёшенской, вторая — зубы архидискодонтных слонов из Ливенцовки. Первый, хоть и поступил в Таганроге на основное место работы в Городском парке, но собирал вокруг себя школьников, водил их на палеонтологические экскурсии, собирал кости и создавал коллекцию. До последних дней своей жизни он ездил в Вёшенскую и старался своими сборами восполнить потерю собранного им в студенческие годы материала, который был дан ему для написания дипломной работы. Ирина Владимировна Форонова сейчас — ведущий палеонтолог в Новосибирском академическом городке и её работы по ископаемым Кузбасса известны очень широко. Н. П. Калмыков после учёбы работал в Забайкалье, собрал огромную коллекцию плиоценовых ископаемых и сейчас является д.г.н., профессором. Безвозмездно приняла участие в обучении студента кафедры зоологии В. Титова, который в последующем защитил кандидатскую диссертацию по крупным млекопитающим позднего плиоцена (=раннего плейстоцена) на основании материала из Ливенцовского карьера, собранного ею за многие годы работы в РОМК и РГУ.

Работая с определением и описанием ископаемых животных, ещё в РОМК была привлечена к археозоологическим исследованиям на территории Ростовской области. Первоначально определяла кости домашних и диких животных с ленинградскими археологами — С. И. Капошиной (Кобяково городище), И. Б. Брашинским (Елизаветовское городище), Э. А. Шерафутдиновой (Нижне-Гниловское городище), а затем и ростовскими — В. Г. Житниковым, В. П. Копыловым, В. Е. Максименко, В. Я. Кияшко и др. Воспитала археозоологов Ю. И. Мягкову, Л. В. Яворскую, Г. И. Тимонину, А. А. Благуш. Способствовала обучению антропологии Е. Ф. Батиевой, единственного на данный момент антрополога в Ростовской области.

В 1990 году оппонировала на защите кандидатской диссертации И. В. Фороновой по ископаемым Кузбасса. В 1989 г. приглашена А. П. Окладниковым на определение костного археологического материала на Алтай близ Денисовой пещеры.

В 1991 году в январе, в связи с сокращением штатов, была уволена из РГУ. 3 января 1991 года вышла на пенсию.

В мае 1991 года была приглашена в качестве экскурсовода на теплоход «Тихий Дон», который работал в бассейнах Дона, Волки и Камы. Освобождена в октябре месяце в связи с ремонтом теплохода в Германии, где он и остался в те годы в качестве гостиницы. Появилось много времени для описания собранных коллекций, для докладов о них на совещаниях по изучению мамонтов и мамонтовой фауны в Ленинграде, на сессиях Всероссийского палеонтологического общества, Всероссийского териологического общества и др. В 1995 г. приняла участие в Первом международном мамонтовом совещании в Санкт-Петербурге с докладом «К истории териофауны Северо-Восточного Приазовья». Из-за отсутствия средств добиралась туда в почтовом вагоне. В 1996 г. делала доклад на VIII конференции по международным отношениям в бассейне Чёрного моря в древности и средние века. В 2004 г. побывала на Четвертичном совещании в Ваймаре (Германия), в 2010 г. — на мамонтовом совещании в Ле Пью ен Валье (Франция). В 2011 г. была на мамонтовом совещании в Якутии.
В 2011 году была на совещании в Алма-Ате.

С 1995 года сотрудничала с Азовским музеем с целью определения и описания коллекций ископаемых организмов. С января 1997 г. была зачислена в штат Азовского музея-заповедника и выезжала с другими сотрудниками в Японию, где была организована выставка палеонтологических находок на туристической базе «Русская деревня» близ города Ниигата.

Семья 
Сын — Олег Яньков (1956—1985).
 Муж (с 1964) — Г. Н. Родзянко (1908—1982).

Членство в организациях 
 Палеонтологическое общество РАН
 Комиссия по изучению четвертичного периода

Новые виды 
Список описанных В. С. Байгушевой новых таксонов животных:
 , 1969
 , 1971
 , 1978
 , 1985
 , 2013

Виды, названные в честь учёного:
 , 2018 — новый вид, ископаемые Пыльцееды из балтийского янтаря

Библиография 
Список основных публикаций:
 Янькова В. С. Палеонтологические находки из Ливенцовского песчаного карьера // Известия Ростовского областного музея краеведения. Ростов н/Д, 1959. № 1(3). С.41-49.
 Байгушева B. C. Хапровская фауна Ливенцовского песчаного карьера (Ростовская область) // Бюлл. ком по изуч. четв. пер. 1964. № 29. C. 44-50.
 Дуброво И. А., Байгушева В. С. Слоны хапровского фаунистического комплекса (по материалам Ливенцовского карьера) // Бюлл. МОИП. Отд. геол. 1964. Т. 39. Вып. 5. С. 133—135.
 Байгушева В. С. Палеонтологическая характеристика по фауне млекопитающих основных верхнеплиоценовых разрезов северо-восточного Приазовья (Ливенцовка, Порт-Катон): Дисс… канд. геол.-минерал. наук / Рост, гос. ун-т. Ростов н/Д ,1968. 183 с.
 Байгушева B. C. Палеонтологическая характеристика по фауне млекопитающих основных верхнеплиоценовых разрезов северо-восточного Приазовья (Ливенцовка, Порт-Катон): Автореф. дис… канд. геол.-минерал. наук. Ростов н/Д, 1968. 19 с.
 Байгушева В. С. Ископаемая терриофауна Ливенцовского карьера (Северо-восточное Приазовье) // Материалы по фаунам антропогена СССР // Тр. ЗИН АН СССР. 1971. Т. 49. С. 5-29.
 Верещагин Н. К., Алексеева Л. И., Давид А. И., Байгушева B. C. Род Pontoceros, триба Tragelaphini / Плейстоцен Тирасполя. Кишенёв, 1971. С. 165—169.
 Байгушева B. C. Верхнеплиоценовые ландшафты Северо-Восточного Приазовья // Природная обстановка и фауна прошлого. Киев, 1973. Вып. 7. С. 126—129.
 Алексеева Л. И., Байгушева В. С. Новые данные о винторогих антилопах территории юга Восточной Европы // Бюлл. ком. изуч. четвертич. периода. 1976. № 45. C. 109—112.
 Байгушева В. С. Ископаемые остатки крупных животных Ливенцовского карьера и разреза у с. Порт-Катон // Разрез новейших отложений Северо-Восточного Приазовья. М.: Изд-во МГУ, 1976. С. 25-27, 43-44, 96-102.
 Байгушева B. C. Об эволюции однопалых лошадей хапровского и таманского фаунистических комплексов // Труды Зоологического института / АН СССР. 1977. Т. 73. С. 92-95.
 Garutt V.E., Alexejeva L.I., Baigusheva V.S. On the oldest Archidiskodon elephant from Anthropogene of the USSR // J. Paleont. Soc. India. 1977. V. 20. P. 4-9.
 Байгушева В. С. Крупная лошадь хапровского комплекса северо-восточного Приазовья // Изв. Сев.-Кавказ. научн. центра Высшей школы. Естеств. науки. 1978. Ч. 1. С. 98-102.
 Байгушева В. С. Мамонт Mammuthus primigenius Blum. левобережья Северского Донца // Млекопитающие Восточной Европы в антропогене // Тр. ЗИН АН СССР. Т. 93. Л. 1980. С. 75-80.
 Байгушева B. C. Изученность архидискодонтных слонов Приазовья и сопредельных территорий // Строение и вопросы корреляции четвертичных отложений Украины: Сб. науч. тр. Киев,1981. С. 93-99.
 Garutt V. E., Baigusheva V. S. Archidiskodon gromovi Garutt et Alexeeva — der älteste elefant der Mammutlinie in Eurasien // Quartärpaläontol. 1981. N 4. S. 7-18.
 Байгушева В. С., Житников В. Г. Скотоводство и охота жителей Елизаветовского городища на Дону // Известия СКНЦ ВШ. Обществ. науки. 1981. № 4. С. 61-64.
 Байгушева В. С. Поздненеогеновые и раннеантропогеновые фауны хоботных и копытных Приазовья, Ергеней и некоторые их коррелятивные связи с виллафранкскими фаунами Западной Европы // Антропоген Евразии. М.: Наука, 1984. С. 168—175.
 Година А. Я., Байгушева В. С. Новый вид палеотрагуса из позднего плиоцена Приазовья // Палеонтол. журн. 1985. № 3. С. 84-89.
 Байгушева В. С., Гарутт В. Е. Скелет степного слона Archidiskodon trogontherii (Pohlig, 1885) из Северо-Восточного Приазовья // Тр. ЗИН АН СССР. 1987. Т. 168. С. 21-37.
 Байгушева В. С., Лев И. Э. двурогий носорог хапровского комплекса Приазовья // Тез. 6 координац. совещания по изучению мамонтов и мамонтовой фауны. Л., 1991. С.9-10.
 Байгушева В. С. К строению черепа крупных оленей хапровского комплекса // Палеотериология. М.: Наука, 1994. С. 236—252.
 Байгушева B. C., Тишков М. И. К истории териофауны северо-восточного Приазовья // Цитология. 1995. Т. 37. № 7. С. 597—598.
 Байгушева B. C., Тишков М. И. О находке скелета гигантского динотерия Deinotherium giganteum Kaup близ города Новочеркасска Ростовской области / Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 1995—1997 г. Азов, 1999. Вып. 15. С. 305—311.
 Байгушева B. C. О некоторых палеонтологических находках из собрания музея истории Донского казачества // Краеведческие записки. Сб. научн. трудов. Новочеркасск, 1999. Вып. 4. С. 94-115.
 Байгушева В. С. Ископаемые слоны дельты Дона / Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 1999—2000 г. Азов, 2002. Вып. 17. С. 184—196.
 Байгушева В. С. Новые данные о таманском фаунистическом комплексе из раскопа у села Семибалки (Приазовье) / Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 1998 г. Азов, 2000. Вып. 16. С. 27-57.
 Байгушева В. С. Ископаемые слоны дельты Дона / Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 1999—2000 гг. Азов, 2001. Вып. 17. С. 184—196.
 Байгушева В. С., Тимонина Г. И. О раскопках скелета степного или трогонтериевого слона Mammuthus trogontherii (Pohlig, 1885) под Азовом в 1999 г. / Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 1999—2000 г. Азов, 2001. Вып. 17. С. 27-38.
 Байгушева В. С., Титов В.В. Обзор находок древних слонов по материалам Приазовья // Мамонт и его окружение: 200 лет изучения. М.: Геос, 2001. С. 71-81.
 Bajgusheva V. S. Elephants from the delta of paleo-Don river / The world of elephants. 2001, Rome. P. 172—175.
 Bajgusheva V. S., Titov V. V., Tesakov A. S. The sequence of Plio-Pleistocene mammal faunas from the south Russian Plain (the Azov Region) // Boll. Soc. Paleontol. Ital. 2001. V. 40. N. 2. P. 133—138.
 Байгушева В. С. Костный анализ животных жилищ и ритуальных комплексов домонгольского времени Нижнего Дона (Мартышкина Балка, раскопки Гудименко И. В., 1994—1995 гг.) / Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 2001 г. Азов, 2002. Вып. 18. С. 365-3684.
 Байгушева В. С., Титов В. В. Фрагмент черепа жирафы из хапровских слоев / Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 2001 г. Азов, 2002. Вып. 18. С. 360—364.
 Сотникова М. В., Байгушева В. С., Титов В. В. Хищные млекопитающие хапровского фаунистического комплекса и их стратиграфическое значение // Стратиграфия. Геол. корреляция. 2002. Т. 10. № 4. С. 72-88.
 Байгушева В. С. Археологические сведения о степной фауне позвоночных Приазовья // Материалы 8-го археологического семинара. Античная цивилизация и варварский мир. Краснодар, 2002. С. 109—116.
 Байгушева B. C., Титов В. В. История изученности костных находок верблюдов в Приазовье / Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 2002, Вып. 19. Азов. 2004. С. 278—285.
 Байгушева В. С. Новые сведения о крупных хищниках Подонья // Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 2003 г. Азов, 2004. Вып. 20. С. 165—168.
 Байгушева B. C., Титов В. В. О конференции в Ваймаре (Тюрингия, Германия) / Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 2003, Вып. 20. Азов. 2004. С. 168—172.
 Байгушева В. С., Тесаков А. С., Титов В. В. Фауна многослойной археологической стоянки Раздорское-1 / Историко-культурные и природные исследования на территории Раздорского этнографического музея-заповедника. Новочеркасск, Изд-во УПЦ «Набла» ЮРГТУ (НПИ), 2004. Вып. 2. С. 34-37.
 Bajgusheva V.S., Titov V.V. The Khapry Faunal Unit revision. В сборнике тезисов: 18th International Senckenberg Conference, VI International Palaeontological Colloquium «Late Neogene and Quaternary biodiversity and evolution: Regional developments and interregional correlations», Ваймар (Weimar, Германия). 2004. Р. 72-73.
 Байгушева В. С. Динотерий Deinotherium gigantheum Kaup яновской свиты (г. Новочеркасск, Ростовская область, Россия) / Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 2004 г., Вып. 21. Азов. 2006. С. 517—526.
 Байгушева В. С. Орнитофауна и териофауна Приазовья по материалам археологических раскопок / Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 2005 г., Вып. 22. Азов. 2006. С. 341—356.
 Байгушева В. С., Тимонина Г. И. Зооархеологические комплексы Азака XIV века (данные 2005 года) / Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 2005 г., Вып. 22. Азов. 2006. С. 139—146.
 Bajusheva V. S., Titov V. V. About teeth of Deinotherium giganteum Kaup from Eastern Paratethys // Hellenic Journal of Geosciences, V. 41. 2006. С. 177—182.
 Байгушева В. С., Титов В. В. Природная среда и условия жизни охотников на зубров в Приазовье // Вестник антропологии. 2007. Вып. 15. С. 113—119.
 Baygusheva V. S., Titov V. V. Palaeoloxodon elephant from the Sea of Azov Region (Russia) // Abstr. 6th meeting of the European association of vertebrate palaeontologists. Slovakia, 30 June-5 July, 2008. P. 12-14.
 Baigusheva V. S., Titov V. V. The evolution of Eastern European meridionaloid elephants // Quaternaire, Hors serie, N 3, 2010. P. 13-31.
 Shchelinsky V. E., Dodonov A. E., Baigusheva V. S., Kulakov S. A., Simakova A. N., Tesakov A. S., Titov V. V. Early Palaeolithic sites on the Taman Peninsula (Southern Azov Sea region, Russia): Bogatyri/Sinyaya Balka and Rodniki // Quaternary International. V. 223—224. 2010. P. 28-35.
 Байгушева В. С. Сложнорогие олени р. Eucladoceros псекупского и таманского комплексов Приазовья / Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 2007—2008 г., Вып. 24. Азов. 2010. С. 458—470.
 Байгушева В. С. Субфоссильные остатки рыб в Приазовье / Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 2009 г., Вып. 25. Азов. 2011. С. 458—466.
 Байгушева В. С., Вангенгейм Э.A., Тесаков A.С., Титов В. В., Швырева A.K. Замечания к статье Е. Н. Мащенко «Эволюция мамонтоидных слонов на Северном Кавказе (Россия) в плиоцене и плейстоцене» // Труды Зоологического института РАН, 2011. Т. 315. № 4. C. 483—493.
 Байгушева В. С., Тимонина Г. И., Титов В.В. Некоторые характеристики функционирования и смены зубов у кавказского эласмотерия Elasmotherium caucasicum / Мат. междунар. конф. «Зоологические исследования за 20 лет независимости Республики Казахстан» (Алматы, 22-23 сентября 2011 г.). Алматы: Изд-во РГП «Институт зоологии», 2011. С. 304—305.
 Baigusheva V., Titov V. The evolution of Eastern European meridionaloid elephants’ dental characteristics // Quaternary International, 2012. V. 255. P. 206—216. http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2011.07.045
 Baygusheva V. S., Titov V. V., Timonina G. I. Two skeletons of Mammuthus trogontherii from the Sea of Azov Region // Quaternary International, 2012. V. 276—277. P. 242—252.
 Титов В. В., Тесаков А. С., Байгушева В. С. К вопросу об объёме псекупского и таманского фаунистических комплексов (ранний плейстоцен, юг Восточной Европы) / Палеонтология и стратиграфические границы. 58 сессия палеонтологического общества. С.-Петербург: Изд-во «ВСЕГЕИ». 2012. С. 142—144.
 Baigusheva V. S., Titov V. V. Large deer from the Villafranchian of Eastern Europe (Sea of Azov Region): evolution and paleoecology // Quaternary International, 2013. V. 284. P. 110—122. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2012.04.001
 Байгушева В. С., Титов В. В., Тимонина Г. И., Симакова А. Н., Тесаков А. С., Й. ван дер Плихт. Массовое захоронение позднеплейстоценовых зубров в Северо-Восточном Приазовье (Порт-Катон, Ростовская область) // Доклады Академии наук, 2014. Т. 454. № 6. С. 680—682.
 Baigusheva V. S., Titov V. V., Foronova I. V. Teeth of early generations of elephant Archidiskodon meridionalis tamanensis (Mammalia, Elephantidae) from Sea of Azov Region (Russia) // Quaternary International, 2016. Vol. 420. P. 306—318. http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.08.007
 Байгушева В. С., Титов В. В., Форонова И. В. Особенности строения зубов DP4 и M1 слонов рода Archidiskodon (Mammalia, Elephantidae) юга Восточной Европы // Наука Юга России (Вестник Южного научного центра РАН), 2016. Т. 12. № 3. С. 67-88.
 Байгушева В. С., Титов В. В. Проблемы валидности таксона Archidiskodon meridionalis gromovi Garutt et Alexejeva, 1964: уточнение диагноза, стратиграфическое распространение, палеоэкология // Труды Зоологического института РАН, 2018. Т. 322, № 3. С. 222—240.
 Baigusheva V. S., Matishov G. G., Titov V. V. The skull of young Mammuthus trogontherii (Pohlig, 1885) from the early Middle Pleistocene of the north-eastern Sea of Azov Region // Russian journal of Theriology. 2018. Vol.17. N 2. P. 61-67.

Примечания

Ссылки 
 Талантливый человек талантлив во всём — статья о В. С. Байгушевой.
 В. С. Байгушева  — палеонтология Ростовской области.
 По материалам личных архивов В. Е. Гарутта и В. С. Байгушевой .
 Библиография 

Палеонтологи СССР
Палеонтологи России
Выпускники Ростовского государственного университета
Кандидаты геолого-минералогических наук